Drenovec je lahko:

 priimek Drenovec
 geografsko ime - toponim oz. ime naselja:

Slovenija 

 Drenovec - Občina Črnomelj
 Drenovec - Občina Zavrč
 Drenovec pri Bukovju - Občina Brežice
 Drenovec pri Leskovcu - Občina Krško

Hrvaška 

 Drenovec - mesto Varaždinske Toplice